Chanal bezeichnet:

 Chanal (Chiapas), Ort in Mexiko
 Municipio Chanal, Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 El Chanal, präkolumbianische Ruinenstadt im mexikanischen Bundesstaat Colima
 Hatutu (ehemals Chanal), Insel der Marquesas-Inseln
 (5671) Chanal, Hauptgürtel-Asteroid

Chanal ist der Familienname folgender Personen:

 Eugène Chanal (1868–1951), französischer Politiker
 Pierre Chanal (1946–2003), französischer Serienmörder
 Raphaël Chanal (* 1975), französischer Rugbyspieler